Die Saison 1996/97 war die 75. Spielzeit der Nationale 1A, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Albatros de Brest. Der Club des Sports de Megève, Gap Hockey Club und Image Club d’Épinal stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
Die zwölf Mannschaften absolvierten in der Hauptrunde jeweils 22 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde, während die übrigen sechs Mannschaften eine Qualifikationsrunde bestritten. Alle sechs Mannschaften der Finalrunde sowie die beiden Erstplatzierten der Qualifikationsrunde qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die übrigen vier Mannschaften der Qualifikationsrunde bestritten gemeinsam eine Abstiegsrunde, deren Erstplatzierter sich den Klassenerhalt sicherte, während die übrigen drei Mannschaften in die zweite Liga abstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Qualifikationsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1996
Eishockeysaison 1996/97